Hugo Lagos puede referirse a:

 Hugo Lagos Vásquez, músico chileno integrante del grupo Quilapayún.
 Hugo Lagos Rivera, músico chileno integrante del grupo Barroco Andino.